NLL steht für:
 National Lacrosse League

Nll. steht für:
 Nodi lymphatici, siehe Lymphknoten

nll steht für:
 Nahali (ISO-639-3-Code)

Abkürzung